Blees bezeichnet:
 Blees, Nebenfluss der Sauer im Großherzogtum Luxemburg

Blees ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Blees (* 1959), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Robert Blees (* 1925), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Thomas Blees (* 1938), deutscher Musiker und Violoncellist
 Thomas Blees (Journalist) (* 1964), deutscher Journalist und Autor